Llistes de les pel·lícules dirigides i produïdes per Andy Warhol.

Referències 

 

Llistes de pel·lícules